«Закрытый показ» (в 2005—2006 годах — «Премьера со зрителями») — ток-шоу с обсуждением кинофильмов, транслирующееся на «Первом канале» с 6 марта 2005 по 6 ноября 2021 года (с перерывами, самый длинный из которых — с сентября 2013 года по октябрь 2021 года).

Описание 
Телепередача впервые возникла в марте 2005 года в виде обсуждения фильма Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Ведущей пилотного выпуска стала актриса Варвара Владимирова, однако она чувствовала себя некомфортно в данном амплуа, и впоследствии её по приглашению Константина Эрнста заменила автор идеи ток-шоу Екатерина Мцитуридзе, уже работавшая кинообозревателем в другой телепередаче «Первого канала» — «Доброе утро». Три выпуска с её участием, отснятые в апреле 2005 года, были показаны в первой половине 2006 года.

После длительного перерыва и творческих разногласий с Мцитуридзе телепередача вернулась в эфир, но с другим ведущим — Александром Гордоном (ранее вёл на канале авторскую передачу «Гордон 2030») и новым названием, придуманным самим Гордоном — «Закрытый показ». Гордон поставил перед Константином Эрнстом условие — на правах ведущего также принимать участие в дискуссии и высказывать своё отношение к обсуждаемой картине, причём не всегда нейтральное.

Телепередача не имела постоянного времени выхода в эфир и могла выйти в любой день.

По словам Гордона, телепередача рассчитана на «широкого и глубокого зрителя». Бо́льшая часть фильмов относится к категории так называемого альтернативного (или авторского) кино. Приглашённые гости сначала смотрят фильм, а затем высказывали мнения. При этом режиссёр фильма непосредственно перед началом трансляции фильма имеет возможность обратиться к аудитории «Первого канала» со своим небольшим вступительным словом. Чаще в обсуждении участвуют две стороны: «за» и «против» фильма, состоявшие из шести человек различных профессий: драматурги, писатели, режиссёры, актёры, кинокритики. Также в студии присутствовали режиссёр и актёрская команда фильма. В конце программы в дискуссии могли принять участие и зрители, присутствовавшие на передаче. Перед просмотром фильма ведущий программы предлагает сторонам рекомендовать или не рекомендовать его к просмотру.

После сентября 2013 года телепередача не выходила (в частности, из-за появления в ночной сетке «Первого канала» шоу «Вечерний Ургант»), хотя к показу уже были готовы ещё четыре выпуска, а также её новая заставка. Тем не менее, по состоянию на июнь 2014 года руководство телеканала и сам Александр Гордон не считали программу официально закрытой. Так, чтобы сохранить штат сотрудников, работавших над «Закрытым показом», им на протяжении почти года продолжали выдавать зарплату.

9 октября 2021 года телепередача вернулась в эфир телеканала после восьмилетнего перерыва, в её рамках состоялась премьера фильма Любови Аркус «Кто тебя победил никто» и его обсуждение. Съёмки телепередачи стали проходить в студии программы «Док-Ток».

Список выпусков

«Премьера со зрителями»

«Закрытый показ»

Не вышедшие в эфир 
В декабре 2008 года должен был состояться эфир программы, посвящённой кинорежиссёру Юрию Грымову и его фильму «Чужие». На стороне Грымова были исполнитель главной роли Виктор Бычков, актёры Татьяна Догилева и Людмила Максакова, певец Александр Розенбаум и сценарист Ариф Алиев. Противоположную точку зрения высказывали кинокритик Виктор Матизен, журналисты Ким Белов и Божена Рынска, поэт Влад Васюхин и другие. Впоследствии выпуск так и не вышел.

Награды 
 В 2008 году ток-шоу получило 2 премии ТЭФИ в номинациях «Ток-шоу» и «Ведущий ток-шоу» (Александр Гордон) и премию «Первого канала» в номинации «Лучшее вечернее ток-шоу».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Страница телепередачи на сайте «Первого канала», доступная до начала 2016 года
 

Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Александр Гордон
Телепередачи Первого канала
Телепередачи о кинематографе
Ток-шоу
Телепередачи, запущенные в 2005 году
Телепередачи, закрытые в 2021 году
Лауреаты премии ТЭФИ